

Населені пункти та їхні частини
 Звановиці — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Звановиці — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства
 Звановиці — осада в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства

Примітки